Обской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Алтай.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 861 человек, в том числе 394 мужчины и 467 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 842 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Алтай.

Примечания 

Муниципальные образования Калманского района
Сельские поселения Алтайского края